Trapezunt este denumirea istorică a orașului turcesc Trabzon. Se poate referi la:

 Imperiul Trapezuntului, regat bizantin pe malul sudic al Mării Negre
 Provincia Trabzon, subîmpărțire administrativă a Turciei